Семьдесят шестой драфт Национальной футбольной лиги прошёл с 28 по 30 апреля 2011 года в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла». Впервые с 1960 года церемония прошла до открытия рынка свободных агентов из-за истечения срока действия коллективного соглашения и объявления локаута.

Под общим первым номером клуб «Каролина Пэнтерс» выбрал квотербека из Обернского университета Кэма Ньютона. Всего в семи раундах драфта командами было выбрано 254 игрока. Последним задрафтованным игроком, обладателем титула «Мистер Ненужный», стал лайнбекер Чета Озугву из Университета Райса.

Организация драфта 
Церемония драфта НФЛ 2011 года прошла в Нью-Йорке в зале «Радио-сити-мьюзик-холла» с 28 по 30 апреля. Второй год подряд её начало было запланировано на прайм-тайм. Трансляция мероприятия велась на каналах NFL Network и ESPN. Порядок определения очерёдности выбора были объявлен лигой 2 января. Право первого выбора получила худшая команда сезона 2010 года «Каролина Пэнтерс».

После завершения предыдущего сезона истёк действия трудового соглашения между клубами и игроками. Из-за этого впервые с 1960 года драфт прошёл до начала официального межсезонья и открытия рынка свободных агентов. Сложившаяся ситуация повлияла на принятие решений во время выбора игроков. Перед драфтом не исключалась возможность того, что потенциальные новички не смогут посетить мероприятие, но в итоге приглашения были разосланы двадцати пяти футболистам. Был побит рекорд драфта 2010 года, на котором присутствовало семнадцать выпускников колледжей.

Список выбранных игроков 
В семи раундах драфта клубами лиги было выбрано 254 игрока. Под общим первым номером «Каролина Пэнтерс» задрафтовали квотербека Кэма Ньютона из Обернского университета. Неожиданностью стал высокий выбор квотербека Джейка Локера, «Атланта Фэлконс» в результате крупного обмена получила шестой выбор и задрафтовала принимающего Хулио Джонса. Ретроспективно оценивая драфт, в 2017 году обозреватель сайта Football Outsiders Том Гоуэр отметил, что единственным способом ошибиться в первом раунде было выбрать кого-либо из квотербеков за исключением Ньютона.

Знаком «*» отмечены компенсационные выборы, в графе «Примечания» приведены данные об обменах выборами на драфте в случае их осуществления

Дополнительный драфт 
Дополнительный драфт состоялся в августе 2011 года. Единственным выбранным на нём игроком стал квотербек Террелл Прайор из университета штата Огайо, за которого «Окленд Рэйдерс» отдали выбор третьего раунда.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Драфт НФЛ 2011 на pro-football-reference.com
 Результаты драфта на 247sports.com

НФЛ в сезоне 2011